Kigoma kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kigoma (vattendrag), Cibitoke,

Tanzania 

 Kigoma (region), 
 Kigoma (distrikt), 
 Kigoma, regionhuvudort, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar